Jernej Kopitar (1780-1844), linguiste slovène ;
 Rok Kopitar (1959-), athlète slovène, spécialiste du  haies ;
 Matjaž Kopitar (1965-), joueur de hockey sur glace slovène ;
 Anže Kopitar (1987-), joueur de hockey sur glace slovène.